Колы́мское — село в Нижнеколымском улусе (районе) Якутии, Россия. Является административным центром Халарчинского чукотского национального наслега.

География 
Село расположено на северо-востоке Якутии, на берегу Колымы, в её нижнем течении, напротив впадения в неё реки Омолон. К северу от Колымского простираются обширные озёра и болота, а также многочисленные протоки Колымы. Расстояние до пгт Черский (районный центр) — 180 км, по реке оно сокращается до 160 км.

История 
Село основано в 1941 году; ранее здесь находилось кочевое летовье юкагиров. До 1950-х годов здесь было два колхоза, которые были объединены в один в 1951 году. Десять лет спустя был образован новый колхоз — «Нижнеколымский». В 1992 году в Колымском возникла кочевая община, занимающаяся оленеводством, охотой, рыболовством.

Население

Экономика и социальная сфера 
Основа экономической жизни села — оленеводство. Также развиты охотничий промысел и рыболовство — в среднем в год добывается 110 т рыбы, 20 т оленины.

В Колымском есть национальная средняя общеобразовательная школа, в которой изучают чукотский язык и культуру, детская музыкальная школа, музей, больница, Дом культуры, детский сад, почта, телевизионная станция «Орбита», несколько частных магазинов.

Примечания

Ссылки 
 В селе Колымское прошел съезд чукчей Якутии Федеральный информационный портал SakhaNews, 22 апреля 2010

Населённые пункты Нижнеколымского улуса